Милотице — деревня и община в районе Годонин Южноморавского края Чехии.
 Милотице — замок в стиле барокко в Милотице (район Годонин Южноморавского края), Чехия.